

Кугенер — присілок, Оршанський район, Марій Ел
 Кугенер — присілок, Совєтський район, Марій Ел